Melissa Jefferson (née le  à Georgetown) est une athlète américaine spécialiste des épreuves de sprint.

Biographie 
Elle se révèle lors de la saison 2022 en descendant pour la première fois de sa carrière sous les onze secondes sur  en établissant le temps de  le  à Lafayette. Lors des championnats des États-Unis 2022 à Eugene, elle porte son record personnel à  à l'occasion des demi-finales, avant de remporter le titre national en  mais avec un vent de 2,9 m/s supérieur à la limite autorisée.

Lors des championnats du monde 2022, à Eugene, elle remporte la finale du relais 4 × 100 m en compagnie de Abby Steiner, Jenna Prandini et Twanisha Terry. L'équipe américaine établit la meilleure performance mondiale de l'année en  et devance les favorites jamaïcaines.

Palmarès

International

National 
 Championnats des États-Unis d'athlétisme
 vainqueur du  en 2022

Records

Notes et références

Liens externes 

Sprinteuse américaine
Coureur de 100 mètres
Championne du monde d'athlétisme
Naissance en février 2001